Francisco Aguilera ist der Name folgender Personen:

* Francisco María Aguilera González (1918–2010), mexikanischer Theologe und Weihbischof in Mexiko
 Francisco de Asis Aguilera Aranda, spanischer Diplomat